Бурга — власна назва.

Топоніми

Бурга (Португалія) — парафія.